Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BMW Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl skotský druhý tenista světa Andy Murray, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Němec Philipp Kohlschreiber, jenž ve finále zdolal rakouskou turnajovou trojku Dominica Thiema po třísetovém boji 7–6, 4–6, 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Vedle finanční prémie 82 450 eur si odvezl i sportovní vůz BMW a obdržel bavorské kožené kalhoty. Na mnichovském turnaji triumfoval potřetí z pěti odehraných finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016